Kurhaus o Kursaal, nom en alemany de l'edifici principal d'un balneari típic del s. XIX, que normalment contenia un teatre-auditori, una sala de ball i un espai gastronòmic.
 Palau de Congressos i Auditori Kursaal de Sant Sebastià (País Basc)
 Gran Cine Kursaal de Barcelona (Rambla de Catalunya, 55)
 Cine Kursaal de Cerdanyola del Vallès
 Teatre-cine Kursaal de Manresa
 Cine Kursaal de Reus
 Cinema Kursaal d'Igualada